En el marco del hinduismo, el nombre sánscrito Parameśvara, Paramésuara o Parameshwar (‘controlador supremo’) es una de las múltiples maneras de referirse a varios dioses.

Nombre 

 parameśvara, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).
 परमेश्वर, en escritura devanagari del sánscrito.
 Pronunciación: /paramésuara/ o /parameshuára/.
 Etimología: ‘el controlador supremo’
 parama: ‘superior’
 ishuará: ‘controlador’, Dios.

Desambiguación 

 Paramésuara (dios), un nombre sánscrito correspondiente a varios dioses:
 Paramésuara, un nombre sánscrito del dios Krisná.
 Paramésuara, un nombre sánscrito del dios Visnú.
 Paramésuara, un nombre sánscrito del dios Shivá.
 Paramésuara, un nombre sánscrito del dios Indra.
 Paramésuara (1344-1424), príncipe malasio.
 Paramésuara (1380-1460), matemático indio.
 Y. G. Parameshwara (f. 1984), primer indio y la segunda persona en el mundo que se convirtió en médico y practicó la medicina siendo ciego.
 Paramésuara Varman I (reinó entre 670 y 720), emperador Pálava del sur de la India.

Notas